Duitsland:
Feldkirchen (München)
Feldkirchen (Neder-Beieren)
Feldkirchen-Westerham

Oostenrijk:
Feldkirchen (district) 
Feldkirchen an der Donau
Feldkirchen bei Mattighofen
Feldkirchen in Kärnten
 Feldkirchen bij Graz